Lista över personer som varit guvernör i delstaten Missouri:

Se även
Missouri
Demokratiska partiet
Demokratisk-republikanska partiet
Liberalrepublikanska partiet
Republikanska partiet

 
Missouri